Мо́ллі () — може означати жіноче особове ім'я, прізвище та похідні від них інші назви.

Персоналії

Імена 
Моллі (ім'я) — зменшувальна форма від англійського жіночого особового імені Мері або Маргарет, рідше — від інших імен на М: Марта, Мартіна, Мелінда тощо.

Прізвище 
 Бенедетто Моллі, або Бенедикт Моллі (; 1597—1657) — італійський архітектор, єзуїт.

Інше 
 «Гра Моллі» () — американська біографічна кінодрама Аарона Соркіна, що вийшла 2017 року.
 «Майк і Моллі» () — американський телевізійний ситком, створений Марком Робертсом, виходив на екрани у 2010—2016.
 «Моллі» () — американський кінофільм режисера Джона Дайгана, який вийшов на екрани в 1999 році.
 «Моллі О» () — американська кінокомедія Ф. Річарда Джонса 1921 року

Див. також 
 Flogging Molly
 MOLLE